Planá ist der Name folgender Orte in Tschechien (in Klammern der deutsche Name):

 Planá nad Lužnicí (Plan an der Lainsitz), Okres Tábor
 Planá u Mariánských Lázní (Plan), Okres Tachov, Westböhmen
 Planá u Českých Budějovic (Plan), Okres České Budějovice, Südböhmen
 Planá u Klučenic (Plan), Ortsteil von Klučenice, Okres Příbram
 Planá u Nynic (Plan), Ortsteil von Hromnice, Okres Plzeň-sever
 Chodová Planá (Kuttenplan), Okres Tachov, Westböhmen
 Horní Planá (Oberplan), Okres Český Krumlov, Südböhmen

Plana ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Antonio Amedeo Plana (1781–1864), italienischer Astronom
 Jaume Vallcorba Plana (1949–2014), spanischer Philologe, Herausgeber und Verleger (der Familienname lautet Vallcorba Plana)
 Pere Plana i Puig (1927–2009), katalanischer Maler
 Tony Plana (* 1952), kubanisch-US-amerikanischer Schauspieler

Außerdem:

 Plana (Mondkrater), benannt nach Giovanni Antonio Amedeo Plana

cs:Planá (rozcestník)